El término Huaura puede referirse a:

 Huaura, ciudad capital del distrito con el mismo nombre, en el Perú.
 Provincia de Huaura, una de las 10 provincias del departamento de Lima, Perú.
 Distrito de Huaura, distrito de la provincia de Huaura en el departamento de Lima, Perú.
 Distrito Judicial de Huaura, una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.
 Islas Grupo de Huaura, cadena de islas e islotes pertenecientes al Perú, situadas frente a la costa del departamento de Lima.
 Río Huaura, curso fluvial en el departamento de Lima, Perú.
 Asamblea de Huaura, asamblea constituyente que se reunió del 16 al 22 de marzo de 1836 en la ciudad de Huaura, Lima, Perú.